Història: l'any 720
 Vídeo: 720p, senyal de vídeo amb 720 línies de resolució vertical adquirides progressivament